En el Gènesi, apareixen dues dones anomenades Adà (en hebreu עָדָה Ādāh):
 Adà, primera muller de Lèmec amb qui engendrà Jabal i Jubal.
 Adà, també fou una hitita, filla d'Elcon, amb qui es casà Esaú i tingueren el seu fill Elifaz, rei d'Edom.